Это список массовых политических партий по заявленному количеству членов. Эти сообщенные количества членов обычно озвучиваются самими партиями и могут не быть подтверждены независимыми исследованиями.

Массовая партия — это тип политической партии, которая развивалась вокруг расколов в обществе и мобилизовала простых граждан или "массы'' в политический процесс. В Европе введение всеобщего избирательного права привело к созданию рабочих партий, которые позже превратились в массовые партии; примером может служить Социал-демократическая партия Германии. Эти партии представляли большие группы граждан, которые ранее не были представлены в политических процессах, выражая интересы различных групп общества. В отличие от кадровых партий, массовые партии финансируются своими членами, опираются на большую членскую базу и поддерживают ее. Более того, массовые партии отдают приоритет мобилизации избирателей и более централизованы, чем кадровые партии.

Действующие в настоящее время политические партии

Партии с более чем 50 миллионами участников

Партии от 5 до 50 миллионов участников

Партии от 1 миллиона до 5 миллионов участников

Партии от 100 тысяч до 1 миллиона человек

Бывшие активные политические партии с более чем 1 миллионом членов 
Примечание. В этот список включены только распущенные партии, а их правопреемники явно отличаются от них.

Комментарии

Источники 

Списки политических партий